EE2 ist eine Abkürzung für
 das künstliche Sexualhormon Ethinylestradiol (früher: Äthinylöstradiol), das in Ovulationshemmern (Antibabypillen) verwendet wird
 die Spiegelreflexkamera Praktica EE2
 das Echtzeit-Strategiespiel Empire Earth 2

EE02